Буена Вида има више значења:

 Буена Вида (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буена Вида, Ел Индио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику